Benjamin Thomas puede referirse a:

Benjamin Thomas Barnes, actor y cantante inglés;
Benjamin Thomas, ciclista francés;
Benjamin Franklin Thomas, político estadounidense.